Wympel (deutsch: Wimpel) steht für:
 eine Spezialeinheit, siehe Wympel (Spezialeinheit),
 sowjetische und russische Luft-Luft-Raketen des Herstellers Wympel NPO:
 Wympel R-3
 Wympel R-23
 Wympel R-27
 Wympel R-33
 Wympel R-40
 Wympel R-60
 Wympel R-73
 Wympel R-77
 Krasny Wympel, Museumsschiff
Siehe auch:
 Wimpel